Der Begriff Omar-Moschee bezeichnet:

 Omar-Moschee (Bethlehem), Bethlehem
 Omar-Moschee (Jerusalem), christliches Viertel in Jerusalem
 Felsendom, Tempelberg, Jerusalem
 Omar-Ibn-Al-Khattab-Moschee in Berlin-Kreuzberg

Siehe auch
 al-Omari-Moschee